Stati Uniti d'America
 Black Creek – città della Contea di Wilson, Carolina del Nord
 Black Creek – località della Contea di Allegany, New York
 Black Creek – township della Contea di Luzerne, Pennsylvania
 Black Creek – città della Contea di Outagamie, Wisconsin